Herland steht für:

 Herland, ein utopischer Roman der Autorin Charlotte Perkins Gilman (1915)

Herland ist der Familienname folgender Personen:

 Douglas Herland (1951–1991), US-amerikanischer Ruderer
 Sigmund Herland (1865–1954), rumänischer Schachspieler und Schachkomponist

Siehe auch:

 Hærland